Titre original du roman De bons présages
 Good Omens (série télévisée)